49. breddegrad kan henvise til:

 49. nordlige breddekreds
 49. sydlige breddekreds
 49. breddegrad (film)